Jméno a příjmení Jana Novotná má více žen:

 Jana Novotná (1968–2017) – česká tenistka
 Jana Novotná (atletka) (* 1999) – česká atletka